«Страстная любовь» (, ) — индийский романтический фильм, снятый режиссёром Махешем Бхаттом и вышедший в прокат 6 июня 1996 года. Главные роли исполнили Шахрух Хан, Пуджа Бхатт, Анупам Кхер, Насируддин Шах и . Картина провалилась в прокате и считается худшей работой Махеша Бхатта. В октябре 2013 года Шахрукх Хан приобрел права на фильм у режиссёра.

Сюжет 
Руп Ратхор — фольклорный певец из штата Раджастхан. Его отец Шамбунатх болен, и поэтому Руп привозит его на лечение в Бомбей. Однажды, когда он пел в отеле, сестра хозяина, Аджая Наранга, Решма влюбляется в него. Решма — избалованная девушка, и её брат выполняет все её капризы. Тем временем Руп влюбляется в молодую медсестру Пуджу.

Решма, одержимая страстью к Рупу, просит своего брата пригласить его, чтобы он ещё раз спел у них в отеле. Но, когда она видит, как другие девушки с ним флиртуют, приходит в ярость. Она говорит Рупу, что теперь он будет петь только для неё одной. Отчаянно нуждаясь в деньгах на лечение отца, он соглашается на её предложение.

Операция проходит успешно. Шамбунатх, Руп и Пуджа хотят уехать из Бомбея, но их планы терпят крах, когда Решма пытается покончить с собой. Тем не менее Рупу и Пудже удается пожениться. Раздосадованные таким поворотом событий, Решма и её брат пытаются разрушить жизнь молодоженов.

Аджай похищает Пуджу и убивает Шамбунатха, когда Руп пытается спасти Пуджу. Между ним и Аджаем завязывается драка, и тогда Решма угрожает Рупу, что если он что-нибудь сделает с её братом, она убьёт Пуджу. Наранг, целясь в Пуджу, случайно убивает Решму. В конце фильма Руп оставляет Аджаю жизнь, считая, что потеря любимой сестры, ради которой Наранг шёл на любое преступление,  — достаточное наказание, и уезжает с Пуджей.

В ролях 

За свои роли Насируддин Шах и Анупам Кхер были номинированы на Filmfare Awards за лучшее исполнение отрицательной роли и лучшую мужскую роль второго плана соответственно.

Саундтрек

Примечания

Ссылки 
 

Романтические кинокомедии Индии
Фильмы на хинди
Фильмы Махеша Бхатта
Фильмы Индии 1996 года